Парламентские выборы 1998 года в Венесуэле — состоялись 8 ноября 1998 года, Первое место заняло Демократическое действие, завоевав 61 место из 207 в Палате депутатов и 21 место из 54 в Сенате. Явка избирателей составила 54,5 % на выборах в Сенат и 52,7% на выборах в нижнюю палату.

На этих выборах депутатами впервые были избраны такие впоследствии известные политики, как Николас Мадуро, Хуан Баррето и Хулиан Исаиас Родригес Диас (все трое представляли Движение за Пятую республику), Энрике Каприлес Радонски (КОПЕЙ) и Рафаэль Полео (Демократическое действие).

Кампания

Кандидаты 
В выборах приняли участие 277 партий.

Результаты

Значение 
Парламентские выборы 1998 года стали последними выборами в двухпалатный парламент. В 1999 году по инициативе президента Уго Чавеса была разработана и принята новая Конституция Венесуэлы. В 2000 году состоялись первые выборы в новый однопалатный парламент, Национальную ассамблею. Также выборы 1998 года стали последними, на которых первое место заняла партия Демократическое действие, которая с 1958 года выиграла 8 кампаний по выборам в Национальный конгресс из 9.

Примечания

Ссылки 
 Georgetown University Political Database of the Americas. Bolivarian Republic of Venezuela: Electoral Results 

Политика Венесуэлы
1998 год в Венесуэле
Парламентские выборы в Венесуэле
Выборы 1998 года